Kriva Reka je lahko:
 Kriva Reka, Brus (Srbija)
 Kriva Reka, Gornji Milanovac (Srbija)
 Kriva Reka, Čajetina (Srbija)
Kriva reka (reka v Severni Makedoniji, pritok Pčinje)